Maeva peut faire référence à :
 Maeva, un prénom polynésien

Autres 
 (3916) Maeva, un astéroïde découvert en 1981 par Henri Debehogne.
 Maevaranohely, une ville de Madagascar.
 Maevatanana, une ville de Madagascar.
  ou Eurema brigitta, un papillon de la famille Pieridae.
 Maeva, une marque de résidence de vacances du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs.

Fiction et mythologie 
 Maeve, autre nom de la reine Medb, ou encore Maëve, dans la mythologie celtique irlandaise.
 Maeva la rate blanche, personnage de la série télévisée franco-canadienne Les Enquêtes de Chlorophylle.
 Maeve Millay, personnage de la série télévisée Westworld.